Kohlgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kohlgraben (Vacha), Gehöft im Stadtgebiet von Vacha im Wartburgkreis, Thüringen
 Kohlgraben (Gemeinde Gnas), Ort bei Wörth in der Marktgemeinde Gnas im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kohlgraben (Gemeinde Söchau), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gewässer:
 Kohlgraben (Ammer), linker Zufluss der Ammer bei Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kohlgraben (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zum Main-Seitenarm Mühlbach) in Sonnefeld, Landkreis Coburg, Bayern
 Kohlgraben (Dippacher Mühlbach), rechter Zufluss des Dippacher Mühlbachs (zum Main) vor der Neumühle, Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Kohlgraben (Enns), rechter Zufluss der Enns bei Moos, Gemeinde Selzthal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kohlgraben (Finsterbach), linker Zufluss des Finsterbachs (zur Wehra) im Gebiet der Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Kohlgraben (Glauningbach), rechter Zufluss des Glauningbachs im Glauningwald bei Wittmannsdorf, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kohlgraben (Halbammer), linker Zufluss der Halbammer vom Hochwildfeuerberg in der Waldgemarkung von Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kohlgraben (Haselbach), rechter Oberlauf des Haselbachs (zur Kleinen Paar) bis nahe Mochenbach, Gemarkung Haselbach, Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern 
 Kohlgraben (Hirschbach), rechter Zufluss des Hirschbachs (zur Isar) an der Stickelalm, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kohlgraben (Kochelsee), westlicher Zufluss des Kochelsees bei Schlehdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kohlgraben (Lappach), linker Overlauf der Lappach (zur Isen) bei Weinthal, Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Kohlgraben (Mettenbach), linker Zufluss des Mettenbachs (zur Donau) vor Egg, Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kohlgraben (Ölschnitz), linker Zufluss der hier Landleitenbach genannten Ölschnitz (zur Haßlach) vor Rothenkirchen,  Markt Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Kohlgraben (Reichelgraben), rechter Zufluss des Reichelgrabens im Weinburger Wald bei Priebing, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kohlgraben (Rote Traun), rechter Zufluss der Roten Traun vor Hachau, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kohlgraben (Rott), linker Zufluss der Rott (zur Amper) bei Stillern, Gemeinde Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kohlgraben (Ryck), linker Zufluss der Ryck nahe Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald. Mecklenburg-Vorpommern
 Kohlgraben (Schwarzenbach), rechter Zufluss des Schgwarzenbachs (zur Isar) in der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kohlgraben (Sinn), linker Zufluss der Sinn in Rupboden, Markt Zeitlof, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kohlgraben (Söchauer Dorfbach), linker Zufluss des Söchauer Dorfbachs bei Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kohlgraben (Stubeggraben), linker Zufluss des Stubeggrabens bei Ritzenberg , Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kohlgraben (Sur), linker Zufluss der Sur nach Surtal, Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kohlgraben (Talgraben), linker Zufluss des Talgrabens bei Unterriegl, Gemeinde Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kohlgraben (Tiefenbach), linker Zufluss des Tiefenbachs (zur Ach) nach Grasleiten, Gemeinde Huglfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kohlgraben, Name des Oberlaufs des Wirtsgrabnergrabens, eines linken Zufluss der Gulling bei Vorberg, Gemeinde Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kohlgraben (Wörthbach), rechter Zufluss des Wörthbachs bei Wörth, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kohlgraben (Zimmerholzer Wildbach), linker Zufluss des Zimmerholzer Wildbachs (zum Hepbach, zum Saubach, zur Radolfzeller Aach) in Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kohlbach